Luis Miguel Sánchez Cerro, een Peruaans president
General Sánchez Cerro (provincie), een provincie van Peru